Lubuk Rumbai (Tuah Negeri), een plaats in Indonesië
Lubuk Rumbai (Ulu Rawas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing